USBL steht für:

 Ultra Short Baseline, ein Unterwassernavigationssystem
 United States Basketball League, eine US-Basketballliga

USBL